

Patronyme

Jaouen 
 Jaouen (né en 1979), pseudonyme de Jaouen Salaün, auteur de bande dessinée français
 Albert Jaouen (1909-1976), homme politique français ;
 Armand Jaouen (1832-1901), homme politique français ;
 Camille Jaouen (né en 1949), poète breton ;
 Hervé Jaouen (1923-1986), amiral français ;
 Hervé Jaouen (né en 1946), écrivain français ;
 Jean Jaouen (1918-1945),  militaire et résistant français ;
 Michel Jaouen (1920-2016), prêtre français ;
 Pascal Jaouen (né en 1962), brodeur et styliste français de culture bretonne ;
 Yves Jaouen (1900-1976), homme politique et écrivain français.

Jaouën 
 Pierre Jaouën (1928-2012), peintre français.

Le Jaouen 
 Guy Le Jaouen (né en 1933), syndicaliste agricole et homme politique français.

Nom composé 
 Maryvonne Quéméré-Jaouen (1910-2001), enseignante du breton et défenseure de l’environnement en Bretagne.

Prénom 
Jaouen est aussi un prénom peu usité, variante de Joévin. 

Homonymie de patronyme